Sky High Aviation Services es una aerolínea de pasajeros regular part 121, con sede en Santo Domingo, República Dominicana que opera vuelos regulares en el Caribe, con una pequeña flota de jets regionales.

Servicios 
Sky High Aviation Services opera operaciones programadas y chárter desde República Dominicana a diferentes destinos en el Caribe, Estados Unidos y Venezuela.
Actualmente, la aerolínea opera vuelos programados a los siguientes destinos:

Destinos programados:

Flota

Flota Actual 

La flota de la aerolínea consta de los siguientes aviones (a partir de julio de 2022): 

La flota de la Aerolínea posee a julio de 2022 una edad media de 18.9 años.

Flota Histórica 
 Beechcraft Modelo 99'' 

Britten-Norman BN-2A Islander
 

Beechcraft Baron 55 

Piper PA-32 

Cessna 206

Accidentes e incidentes 

El 20 de abril de 2015, un Piper PA-32, registrado HI-957, despegó del Aeropuerto Internacional de Punta Cana al Aeropuerto Arroyo Barril y se estrelló poco después de su partida cerca del Aeropuerto Internacional de Punta Cana. Aeropuerto. Los 7 ocupantes a bordo perdieron la vida y el avión fue destruido por el incendio.  crash HI-957 

EL 8 de abril de 2019. un BAe Jetstream 41, registrado HI-1038, despegó del Aeropuerto Internacional de Las Américas al Aeropuerto Douglas–Charles en Dominica sin detectar problema alguno, mientras que al momento de aterrizar en la isla de Dominica el avión tuvo un percance con el tren de aterrizaje, por lo cual el piloto se vio en la tarea de hacer un aterrizaje forzoso el cual provocó que el avión se saliera de la pista causando graves daños a la aeronave la cual se encuentra fuera de servicio hasta el momento. Ningunos de los 26 ocupantes ni miembros de la tripulación sufrieron daños mayores.

Referencias 

Aerolíneas de República Dominicana